Artykuł przedstawia rekordy i statystyki turnieju tenisowego o Puchar Lavera.

Lista uczestników według państwa

Lista zawodników rezerwowych

Lista rezygnacji 
Wykaz zawodników, którzy potwierdzili swój udział w turnieju, a następnie się z niego wycofali.

Statystyki zawodników 
Dane uzupełnione po zakończeniu turnieju w 2019 roku.

Wszystkie mecze

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Rekordy

Liczba zdobytych Pucharów Lavera

Liczba zdobytych punktów

Liczba rozegranych meczów

Liczba wygranych meczów

Najwięcej asów serwisowych w jednym meczu

Najwięcej podwójnych błędów serwisowych w jednym meczu

Lista meczów według tenisistów

Przypisy 

Puchar Lavera